ФК «Адміра» в сезоні 1920—1921 — 16-й сезон австрійського футбольного клубу «Адміра» (Відень).

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
 Статистика у чемпіонаті 
 Кубок Австрії 
 Товариські міжнародні матчі австрійських клубів 

1920–1921
Адміра